Буринце може бити:

 Буринце (Гњилане), насеље у општини Гњилане, КиМ, Република Србија
 Буринце (Подујево), насеље у општини Подујево, КиМ, Република Србија